Das slawische Wort Domobranstvo (Heimwehr) bezieht sich auf:
Hrvatsko domobranstvo (kroatische Heimwehr: die Soldaten hießen domobrani, Einzahl domobran)
Slovensko domobranstvo (slowenische Heimwehr: die Soldaten hießen domobranci, Einzahl domobranec)

en:Croatian Home Guard
hr:Hrvatsko domobranstvo
nl:Landweer